Делејно има више значења:
 Делејно (Пенсилванија)
 Делејно (Калифорнија)
 Делејно (Минесота)